Komplexion (lateinisch complexio) steht:
 in der Komplexchemie für einen geladenen Komplex 
 in der Anthropologie für die gleichsinnige Beziehung zwischen Haar-, Haut- und Augenfarbe
 in der Humoralpathologie für das Mischungsverhältnis der Körpersäfte bzw. den Konstitutionstyp bzw. das Temperament